PBL peut faire référence à :
  ou Ligue professionnelle de basket-ball, la première division russe de basket-ball entre 2010 et 2013 ;
 Problem-based learning, ou Apprentissage par problèmes ;
 Phoenix Beverages Limited, une brasserie mauricienne ;
 .